„Vae victis”, latin szállóige (’jaj a legyőzötteknek’)
Vae Victis, háborús játékokra szakosodott francia folyóirat